Waves (Carolina do Norte)
 Waves (filme)

Música 
 Waves (álbum)
 Waves (canção de Mr Probz)
 Waves (canção de Normani)
Ou ainda:
 Wavves - banda

Desambiguação